Кизас:

Кизас (приток Мрассу)
Кизас (приток Абакана)
Кизас (село)